La DFB-Pokal 1963 fu la 20ª edizione della competizione. 16 squadre si sfidarono nei 4 turni del trofeo. In finale l' sconfisse il  3–0.

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.06.1963

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.06.1963

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.06.1963

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.06.1963

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.07.1963

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.07.1963

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.07.1963

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.07.1963

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.08.1963

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.08.1963

(1º successo)

Note

Voci correlate 
 Oberliga 1962-1963

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1963
Edizioni della Coppa di Germania